Anatol Lewicki (historyk)
 Anatol Lewicki (starosta)